Jméno a příjmení Antonín Dušek se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Antonín Dušek (lední hokejista) – český hokejista (* 1986)
 Antonín Dušek (kněz) – český římskokatolický kněz a probošt v Mělníku (1865–1950)